Krokowski ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Krokowski (* 1955), deutscher Schriftsteller und Essayist, Künstler und Textpraktiker, Dozent für ästhetische Bildung
 Thomas Krokowski (* 1957), deutscher Handballspieler